Dieser Artikel gibt die Einwohnerentwicklung von Trier tabellarisch und graphisch wieder.

Einwohnerentwicklung 

Anfang des 4. Jahrhunderts war Trier als Residenz der römischen Kaiser mit schätzungsweise 80.000 Einwohnern die größte Stadt nördlich der Alpen. Im Mittelalter und bis zum Anfang der Neuzeit sank die Einwohnerzahl wegen der zahlreichen Kriege, Seuchen und Hungersnöte auf nur noch 2.677 im Jahre 1697. Im Laufe des 18. Jahrhunderts wuchs die Bevölkerung der Stadt bis auf 8.829 im Jahre 1801. Mit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert beschleunigte sich das Bevölkerungswachstum. Im Jahre 1900 lebten in der Stadt über 43.000 Menschen. Bis 1939 verdoppelte sich diese Zahl auf über 88.000.

Im Zweiten Weltkrieg verlor die Stadt rund 35 Prozent ihrer Bewohner (30.551 Personen). Die Einwohnerzahl sank auf 57.000 im Jahre 1945. Erst im Zuge der Eingemeindung mehrerer Orte mit zusammen mehr als 20.000 Einwohnern am 7. Juni 1969 wurde der Vorkriegsstand wieder erreicht. Gleichzeitig überschritt die Einwohnerzahl der Stadt die Grenze von 100.000, wodurch sie zur Großstadt wurde und bis 1976 blieb, erneut wurde die 100.000 Marke 2001 überschritten. Die „Amtliche Einwohnerzahl“ für Trier betrug am 31. Dezember 2006 nach Fortschreibung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz 103.518 (nur Hauptwohnsitze und nach Abgleich mit den anderen Landesämtern).

Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Bis 1801 handelt es sich meist um Schätzungen, danach um Volkszählungsergebnisse (¹) oder amtliche Fortschreibungen des Statistischen Landesamtes. Die Angaben beziehen sich ab 1871 auf die „Ortsanwesende Bevölkerung“, ab 1925 auf die Wohnbevölkerung und seit 1987 auf die „Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung“. Vor 1871 wurde die Einwohnerzahl nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt.

Nicht in den Einwohnerstatistiken enthalten sind die Angehörigen der zwischen 1945 und 1999 in Trier stationierten französischen Streitkräfte mit ihren Familien. Dabei handelte es sich um zeitweise über 30.000 Menschen.

Von 100 bis 1970 
(jeweiliger Gebietsstand)

¹ Volkszählungsergebnis

Ab 1971 
(jeweiliger Gebietsstand)

¹ Volkszählungsergebnis

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Bevölkerungsstruktur 

Quelle: Stadt Trier

Ortsbezirke 
Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den 31. Dezember 2019 (Haupt- und Nebenwohnsitze = „Wohnberechtigte Bevölkerung“).

Quelle: Stadt Trier

Literatur 
 Kaiserliches Statistisches Amt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1880–1918
 Statistisches Reichsamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1919–1941/42
 Deutscher Städtetag (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden , 1890 ff.
 Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland, 1952 ff.

Einzelnachweise 

Trier
Trier
Geschichte (Trier)
Gesellschaft (Rheinland-Pfalz)